Список синглов № 1 в США в 1962 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1962 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 2 недели на первом месте пробыл Чабби Чекер с синглом «The Twist», который стал первым в истории синглом, которому удалось это сделать дважды (первый раз он был № 1 в 1960 году). Повторный релиз состоялся после появления Чабби Чекера на «Шоу Эда Салливана» 22 октября 1961 года. Сингл возглавил итоговый юбилейный чарт «Hot 100 55th Anniversary» журнала Billboard, посвящённый 55-летию главного хит-парада США.

Список

См. также 
 1962 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1962 года по версии Billboard

Примечания

Литература

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1962. YouTube
 

 

Чарты Billboard 1962 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1962 года